riera de Vallmanya (Solsonès). Curs fluvial de la comarca del Solsonès.
 riera de Vallmanya (Maresme). Curs fluvial de la comarca del Maresme.
 riera de Vallmanya (Vallès Oriental). Curs fluvial de la comarca del Vallès Oriental.